Игорь Самойлов: Самойлов, Игорь Викторович (род. 1970) — российский писатель-фантаст и музыкант.
 Самойлов, Игорь Сергеевич (род. 1982) — российский хоккеист.